Hålltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hålltjärnen, Västergötland, sjö i Lerums kommun, 
Hålltjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676114-139651), sjö i Mora kommun, 
Hålltjärnen (Vänjans socken, Dalarna, 676450-139470), sjö i Mora kommun, 
Hålltjärnen, Härjedalen, sjö i Bergs kommun, 
Hålltjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,  (30,9 ha)
Hålltjärnarna, Ångermanland, sjö i Strömsunds kommun, 
Hålltjärnen (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hålltjärnen (Ådals-Lidens socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun, 
Hålltjärnarna, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (7,09 ha)

Se även
Håltjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn